

Sigle 
 Eesti Maa-Keskerakond – Partito del Centro Rurale Estone, antico partito politico estone

Codici 
 EMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Emmonak (Alaska) (Stati Uniti)
 emk – codice ISO 639-3 della lingua maninkakan orientale